Sołtmany peut désigner en Pologne :
 Sołtmany, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Sołtmany, village du powiat de Giżycko, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie